László Szabó je ime več oseb:

 László Szabó (dirkač)
 László Szabó (feldmaršal)
László Szabó (igralec)
 László Szabó (rokometaš, rojen 1946)
 László Szabó (rokometaš, rojen 1955)
 László Szabó (šahist)